

Astronomia
Walter – cratere lunare

Aziende
Walter – azienda ceca produttrice di mezzi di trasporto fondata da Josef Walter nel 1911
Walter Engines – azienda ceca produttrice di motori aeronautici, originata dalla Walter
LKW Walter – azienda di trasporti austriaca

Cinema
Walter – film britannico per la televisione del 1982
Walter – film statunitense del 2015

Onomastica
Walter – nome proprio di persona maschile

Personaggi fittizi
Walter – personaggio dei Muppet
Walter – personaggio di Nikita
Walter – personaggio della serie Pokémon

Persone

Pagine correlate
Walther